Буровка — топоним:

Россия 
 Буровка — село в Вольском районе Саратовской области.
 Буровка — железнодорожная станция (населённый пункт) в Вольском районе Саратовской области.
 Буровка — станция Приволжской железной дороги.

Украина 
 Буровка — село в Лебединском районе Сумской области.
 Буровка — село в Валковском районе Харьковской области.
 Буровка — село в Городнянском районе Черниговской области.